Never Let Me Go bezeichnet unter anderem:

 Originaltitel von Es begann in Moskau, britischer Film von Delmer Daves (1953)
 Originaltitel von Alles, was wir geben mussten (Roman), Roman von Kazuo Ishiguro (2005)
 Originaltitel von Alles, was wir geben mussten (Film), amerikanisch-britischer Film von Mark Romanek (2010), basierend auf Ishiguros Roman
 Musikalbum von Stanley Turrentine (1963)
 Musikalbum von Luther Vandross (1993)
 Musikalbum von Mark Murphy (Musiker) (2010)
 Never Let Me Go (Lied), Lied von Jay Livingston und Ray Evans (1956)